Arecibo – città sulla costa settentrionale di Porto Rico.
 Arecibo Catena – catena situata sulla superficie di Mercurio.
 Arecibo Vallis – valle situata sulla superficie di Mercurio.
 Il messaggio di Arecibo – messaggio radio mandato nel 1974 nel tentativo di contattare forme di vita extraterrestri.
 Radiotelescopio di Arecibo – nome di uno dei più potenti radiotelescopi esistenti al mondo.